Department of Transportation is Engels voor ministerie of departement van vervoer of transport. Het kan verwijzen naar:
 United States Department of Transportation, het Amerikaanse federale ministerie van transport
 de naam voor de departementen van transport in verschillende Amerikaanse staten en steden en Canadese provincies en territoria, waaronder:
 California Department of Transportation
 Florida Department of Transportation
 Los Angeles Department of Transportation
 New York City Department of Transportation
 New York State Department of Transportation
 Texas Department of Transportation
 en verschillende andere